Санта Тереса, Гранха има више значења:

 Санта Тереса, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Тереса, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Тереса, Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Тереса, Гранха (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику